Quo vadis?, expressão latina ("Aonde vais?")
 Quo Vadis (livro) de Henryk Sienkiewicz 

Cinema
 Quo Vadis (1901), filme francês
 Quo Vadis (1913), filme italiano
 Quo Vadis (1925), filme italiano
 Quo Vadis (1951), filme estadunidense com Robert Taylor e Deborah Kerr
 Quo Vadis (1985), filme italiano com Klaus Maria Brandauer
 Quo Vadis (2001), filme polonês

Outros usos
 Igreja Domine Quo Vadis, o local em Roma onde Pedro teria se encontrado com Jesus

Desambiguação